Wyspa Wniebowstąpienia (ang. Ascension Island) – wyspa na Oceanie Atlantyckim
 Ascension Islands – wyspy należące do archipelagu arktycznego
 Ascension – serial telewizyjny
 Ascension – album Johna Coltrane’a
 The Ascension – album Glenna Branki
 The Ascension – album Otep

Zobacz też 
 
 Asunción